Jakub Savojský (12. října 1531, Vauluisant – 15. června 1585, Annecy) byl syn Filipa, vévody z Nemours, a Šarloty Orleánské. V roce 1533 se stal po otcově smrti vévodou z Nemours.

Život 
Jakub se vyznamenal při obléhání Lens a Mét (1552–1553), v bitvě u Renty (1554) a při tažení do Piemontu (1555).

Jakub podporoval rod Guisů a způsobil další hádku mezi Bourbony a Guisy, když přivedl do jiného stavu Françoise de Rohan, sestřenici a přítelkyni z dětství Jany III. Navarrské, a odmítl se s ní oženit. Françoise podala žalobu, která byla zanedbána až do roku 1565, kdy církevní soud rozhodl v její neprospěch a Jakubovi umožnil oženit se s Annou d'Este.

Jakub se vyznačoval svými úspěchy v Dauphiné a Lyonnais proti hugenotům. V roce 1567 přiměl dvůr k návratu z Meaux do Paříže, zúčastnil se bitvy u Saint Denis, protestoval proti míru z Longjumeau a odrazil invazi falckaběte Wolfganga Zweibrückenského. Poslední léta zasvětil dopisům a umění. Zemřel 15. června 1585 ve věku 53 let v Annecy. Vévodou z Nemours se po něm stal nejstarší manželský syn Karel Emanuel.

Manželství a potomci 
29. dubna 1566 se čtyřiatřicetiletý Jakub oženil se stejně starou Annou d'Este, nejstarší dcerou Herkula II. d'Este a Renaty Francouzské a vdovou po Františkovi de Guise. S manželkou měl čtyři děti:

 Karel Emanuel z Nemours (1567–1595)
 Markéta Savojská
 Jindřich I. z Nemours (1572–1632)
 Robert Lavoye Nemours (1577–1661)

S François de Rohan měl nemanželského syna Jindřicha, narozeného v roce 1565.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. října
Narození v roce 1531
Úmrtí 15. června
Úmrtí v roce 1585
Savojští
Hrabata ze Ženevy
Vévodové z Nemours
Savojští princové